Esses são os resultados do Campeonato da NACAC Sub-25 de Atletismo de 2000 que ocorreram de 3 a 5 de agosto de 2000 na Universidad Autónoma de Nuevo León, em Monterrei, no México.

Resultado masculino

100 metros 

Final  – 3 de agosto
Vento: -2.5 m/s

Bateria   – 3 Agosto
Bateria 1 – Vento: -0.5 m/s

Bateria 2 – Vento: -0.9 m/s

200 metros 

Final   – 5 de agosto
Vento: -3.9 m/s

Bateria  – 4 Agosto
Bateria 1 – Vento: +0.9 m/s

Bateria 2 – Vento: +0.7 m/s

400 metros 

Final   – 4 de agosto

800 metros 

Final  – 5 de agosto

1.500 metros 

Final  – 3 de agosto

5.000 metros 

Final  – 5 de agosto

10.000 metros 

Final  – 3 de agosto

110 metros barreiras 

Final  – 5 de agosto
Vento: -1.9 m/s

400 metros barreiras 

Final  – 3 de agosto

Bateria   – 3 Agosto
Bateria 1

Bateria 2

3.000 metros com obstáculos 

Final  – 4 de agosto

Revezamento 4x100 m 

Final  – 4 de agosto

Revezamento 4x400 m 

Final  – 5 de agosto

Meia maratona 

Final  – 5 de agosto

20 km marcha atlética 

Final  – 4 de agosto

Salto em altura 

Final  – 5 de agosto

Salto com vara 

Final  – 5 de agosto

Salto em comprimento 

Final  – 4 de agosto

Salto triplo 

Final  – 3 de agosto

Arremesso de peso 

Final  – 3 de agosto

Lançamento de disco 

Final  – 4 de agosto

Lançamento de martelo 

Final  – 5 de agosto

Lançamento de dardo 

Final  – 3 de agosto

Decatlo 

Final  – 3 de agosto

Resultado feminino

100 metros 

Final  – 3 de agosto
Vento: -1.6 m/s

200 metros 

Final  – 5 de agosto
Vento: -3.1 m/s

400 metros 

Final  – 4 de agosto

800 metros 

Final  – 5 de agosto

1.500 metros 

Final  – 3 de agosto

5.000 metros 

Final  – 5 de agosto

10.000 metros 

Final  – 4 de agosto

100 metros barreiras 

Final  – 4 de agosto
Vento: -1.8 m/s

400 metros barreiras 

Final  – 3 de agosto

Revezamento 4x100 m 

Final  – 4 de agosto

Revezamento 4x400 m 

Final  – 5 de agosto

Meia maratona 

Final  – 5 de agosto

20 km marcha atlética 

Final  – 4 de agosto

Salto em altura 

Final  – 4 de agosto

Salto com vara 

Final  – 3 de agosto

Salto em comprimento 

Final  – 5 de agosto

Salto triplo 

Final  – 4 de agosto

Arremesso de peso 

Final  – 5 de agosto

Lançamento de disco 

Final  – 3 de agosto

Lançamento de martelo 

Final  – 3 de agosto

Lançamento de dardo 

Final  – 5 de agosto

Heptatlo 

Final  – 4 de agosto

Ligações externas 

 Site oficial da Associação de Atletismo da América do Norte, Central e Caribe (NACAC)

Resultados